Ряд Пюизё, или ряд Пюизо, дробно-степенной ряд, — обобщение понятия степенного ряда, в котором используются не только целые, но и дробные (рациональные) показатели; допускаются также отрицательные показатели. Названы в честь Виктора Пюизё.

Ряды Пюизё находят применение в различных разделах математики, в том числе, при исследовании алгебраических уравнений, алгебраических кривых и поверхностей, а также в теории дифференциальных уравнений.

Ряд Пюизё с одной переменной — это формальное алгебраическое выражение вида:
 
в котором число  — целое, число  — натуральное (при  получается обычный степенной ряд),
коэффициенты  берутся из некоторого кольца .

История 
Дробно-степенные ряды впервые были использованы Ньютоном (в письме к Ольденбургу 1676 года)

и после этого переоткрыты Пюизё в 1850 году.

Пюизё использовал дробно-степенные ряды для исследования многозначных алгебраических функций вблизи
точек ветвления и впервые рассмотрел вопрос об их сходимости.

Вследствие этого их иногда называют рядами Ньютона—Пюизё.

См. также 
 Многогранник Ньютона
 Точка ветвления

Литература 
 Ван дер Варден Б. Л. Современная алгебра. — М-Л: ОНТИ НКТП, 1937.. 
 Волевич Л. Р., Гиндикин С. Г. Метод многогранника Ньютона в теории дифференциальных уравнений в частных производных. — М: Эдиториал УРСС, 2002.

Ссылки 
 «Алгебраическая Функция» в словаре «ucheba.su»
 Ряд Пюизё на MathWorld

Примечания 

Ряды